Municipio de Appleton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Appleton (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Appleton (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.
 Municipio de Appleton (condado de St. Clair, Misuri), un municipio ubicado en el condado de St. Clair